Collot (ou Colot) est un patronyme français.

Personnalités 
 André Collot (1897-1976), peintre français ;
 Arlette Collot (1942-), Miss France 1964 ;
 Cyril Collot (1973-), journaliste français ;
 Edme Collot (1808-1860), politique français ;
 Élisabeth Collot (1903-2016), supercentenaire, doyenne des Français ;
 François Colot (1630–1706), opérateur français de la taille ;
 Geneviève Colot (1950-), femme politique française ;
 Georges-Henri-Victor Collot (1750-1805), général de brigade de la Révolution française ;
 Gérald Collot (1927-2016), peintre, lithographe et historien de l'art français ;
 Jacques Collot (1923-2003), pilote français ;
 Jean-François-Henri Collot (1716-1804), homme de lettres et encyclopédiste français ;
 Jean-Marie Collot d'Herbois (1749-1796), comédien, auteur dramatique, directeur de théâtre, homme politique et révolutionnaire français ;
 Jean-Pierre Collot (1774-1852), financier français, ami de Bonaparte ;
 Jérémie Colot (1986-), patineur artistique français ;
 Laurent Colot, opérateur de la taille de Henri II et de Charles IX ;
 Marie-Anne Collot (1748-1821), sculptrice française ;

 Maryvonne Collot (1951-), peintre belge.
 Patrick Collot (1967-), joueur puis entraîneur français de football ;
 Philippe Collot (1593-1656), opérateur de la taille ;
 Serge Collot (1923-), altiste français.

Étymologie 
Collot est un hypocoristique du prénom et patronyme , lui-même hypocoristique par aphérèse de . Il existe de nombreux autres variantes de Nicolas : , , , , , .

Localisation 
Collot est un patronyme majoritairement présent dans la région Grand Est de la France.

Patronyme français